«I Do Not Hook Up» (я не заигрываю) — второй сингл американской певицы Келли Кларксон с её четвёртого студийного альбома All I Ever Wanted. Изначально песня была написана Кэти Перри для её неизданного альбома Katy Perry. «I Do Not Hook Up» появилась в радиоэфире 14 апреля 2009 года.

Критические отзывы 
В рецензии на «I Do Not Hook Up» журнал Billboard сравнил Келли Кларксон с Джоан Джетт, отметив чувствующийся в песне профессионализм её создателей. Сайт Absolutepunk.net заявил, что песня «взорвёт радиоэфир». About.com также весьма положительно отозвался о песне.
Издание Los Angeles Times писало, что «I Do Not Hook Up» «обязаны прослушать все девочки-подростки».

Видеоклип 
Режиссёром клипа, снятого 25 марта 2009 года, стал Брайан Барбер. В интервью Access Hollywood Кларксон рассказала о сюжете клипа: «Я начинаю фантазировать. девочка остаётся паинькой, но в её мечтах она постоянно заигрыает с парнями».

Видео начинается с кадров со скучающей на свадьбе Келли Кларксон. Она видит симпатичного бармена и начинает представлять себе, как заигрывает с ним. Затем она уже в баре с друзьями и фантазирует о том, как она забирается на барную стойку и танцует на ней, чтобы привлечь внимание.

Список композиций 
 CD сингл (88697 52449 2)

 Сингл/EP(Australia — CD) (88697 52450 2)

 Ремиксы (Europe — MP3 Download)

Ремиксы/Кавер-версии 
 I Do Not Hook Up (Bimbo Jones Club Mix) — 6:48
 I Do Not Hook Up (Bimbo Jones Radio Edit) — 3:56
 I Do Not Hook Up (Bimbo Jones Radio Mix) — 3:56
 I Do Not Hook Up (Bimbo Jones Club Edit) — 4:50
 I Do Not Hook Up (DJ Tim A Club Remix) — 7:05
 I Do Not Hook Up (Tim Dance Vocal Experience Remix) — 6:29
 I Do Not Hook Up (Mike Junior Remix) — 3:43
 I Do Not Hook Up Eurodance ('Hands Up') Cover

Хронология релизов

Позиции в чартах 
Песня достигла 20 места чарта Billboard Hot 100; продажи сингла составили около 690.000 копий спустя 18 недель пребывания в чарте.

Сингл «I Do Not Hook Up» не смог повторить успех предыдущего — «My Life Would Suck Without You». В британском чарте синглов он смог добраться лишь до 36 места.

Примечания
 1 Сингл поднялся до 12 места чарта Billboard Pop 100, но не смог подняться выше, так как в июне 2009 года чарт был ликвидирован.

Примечания 

Песни, написанные Карой Диогуарди
Песни, написанные Кэти Перри
Синглы Келли Кларксон
Песни дэнс-рока